Бреси ():
 Бреси (Арденны) — бывшая коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Бреси (Кальвадос) — бывшая коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Бреси (Шер) — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Бреси (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.

Персоналии 
 Бреси, Бобби (род. 1947) — американская модель и актриса.
 Бреси, Фрэнк (1929—2018) — американский актёр и радиоведущий, историк радио.